

Sigle 
 Cabina primaria – impianto elettrico
 Les Cahiers Protestants
 Canadian Press
 Capitaneria di porto
 Casella postale
 Centerpartiet
 Cipher Pol – agenzie di servizi segreti nel manga ed anime One Piece
 Codice Penale
 Comunità Protetta
 Condensatore in parallelo
 Consiglio provinciale
 Child Pornography o, ironicamente, Pizza al Formaggio (Cheesy Pizza)
 Civica Popolare
 CasaPound
Cerebral Palsy, paralisi cerebrale infantile

Chimica 
 Cp – abbreviazione del gruppo ciclopentadienile
 Cp – creatinfosfato

Codici 
 CP – codice vettore IATA della Canadian Airlines
 CP – codice ISO 3166-2:GH della Regione Orientale (Ghana)
 CP – codice ISO 3166-2:HN di Copán (Honduras)

Fisica 
 cP – simbolo del centipoise, unità di misura della viscosità
 Cp o cp – calore specifico a pressione costante
 Simmetria CP
 cp (Candlepower) – unità di misura obsoleta dell'intensità luminosa equivalente a 0,981 candele
 Cp – coefficiente di pressione

Informatica 
 cp – comando Unix per la copia dei file
 CP 437
 CP 850

Ferrovie 
 CP – sigla per Caminhos de Ferro Portugueses, le ferrovie portoghesi
 CP – sigla di Canadian Pacific Railway, azienda ferroviaria canadese
 CP – sigla per Chemins de fer de Provence, azienda ferroviaria francese

Religione 
CP – sigla della Congregazione della Passione di Gesù Cristo
CP – sigla delle Monache passioniste
CP – sigla delle Suore passioniste di San Paolo della Croce
CP – sigla delle Suore della Santa Croce e Passione di Nostro Signore Gesù Cristo

Altro 
 Cp – in architettura navale, il coefficiente di finezza longitudinale o prismatico
C/P – Cedente/Prestatore nella documentazione dell'Agenzia delle Entrate